River Ray ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 River Ray (River Cherwell), Zufluss des River Cherwell in Buckinghamshire und Oxfordshire
 River Ray (Themse), Zufluss der Themse in Wiltshire

Siehe auch:
 Ray River, Zufluss des Yukon River in Alaska